Sentmenat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sentmenat (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sentmenat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar